Чемпионат Европы по фигурному катанию 1997 года — соревнование по фигурному катанию за титул чемпиона Европы, которое проходило с 20 по 26 января 1997 года в Париже, Франция. Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортивных делегаций из 35 стран и рекордное количество спортсменов 163 фигуристa.

Чемпионами во всех категориях стали представители России. У мужчин золотую медаль завоевал Алексей Урманов, у женщин победила Ирина Слуцкая. Среди пар победу одержали Марина Ельцова и Андрей Бушков, в танцах победили Оксана Грищук и Евгений Платов.

Впервые в европейском чемпионате участвовали спортсмены Израиля, при этом эта страна находится не в Европе, а в Азии.

Результаты

Мужчины 

 * WD = Снялся с соревнования

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Париже
1997 год в фигурном катании
Европа
Фигурное катание
Январь 1997 года
Спорт во Франции в 1997 году
Чемпионаты Европы во Франции